

Veículos
Ford Model S
Tesla Model S

Desambiguação